Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 20 ou 020 dans le monde.

Amérique

Brésil 
 BR-020 dans l’état de Rio Grande do Sul
 RS-020

Canada 
 Route 20 en Ontario
 Route 20 en Terre-Neuve-et-Labrador

États-Unis 
 U.S. Route 20
 Interstate 20
 California State Route 20
 Washington State Route 20
 New York State Route 20SY

Uruguay 
 Route 20

Europe 
 Route européenne 20

Allemagne 
 Route fédérale 20

France 
  dans certains départements
 Route territoriale 20 en Corse

Serbie 
 Route magistrale 20

Suisse 
 Route principale 20

Voir aussi